Wisconsins guvernör () är det högsta ämbetet i den den verkställande grenen av Wisconsins delstatsstyre. 

Guvernören är folkvald och väljs i mandatperioder om 4 år utan någon begränsning i antalet möjliga omval.

Guvernörer

Se även
Wisconsinterritoriet

Referenser

Externa länkar

 
Wisconsin, Lista över guvernörer i